Potter Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Potter Township (Arkansas)
 Potter Township (North Dakota)
 Potter Township (Beaver County, Pennsylvania)
 Potter Township (Centre County, Pennsylvania)